Zum „Weibchen“ in der Kryptologie siehe Female (Kryptologie)
 Zum „Weibchen“ im Kunstflug siehe Männchen (Kunstflug)
 Die Weibchen, Filmtitel
Siehe auch:
Weib